Dawuan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Dawuan (administrativ by i Indonesien, lat -6,76, long 108,17), Jawa Barat, 
 Kecamatan Dawuan, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Dawuan (administrativ by i Indonesien, lat -6,37, long 107,43), Jawa Barat, 
 Desa Dawuan (administrativ by i Indonesien, lat -6,70, long 108,53), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar